Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1962 in Warna. Die 37 teilnehmenden Mannschaften spielten zunächst in vier Vorrundengruppen. Aus diesen Vorrunden kamen je drei Mannschaften in die Finalturniere A und B. Die übrigen 13 Mannschaften sowie eine bulgarische B-Mannschaft bestritten das C-Finale im Schweizer System über elf Runden. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler. In den Tabellen ist zu jeder Mannschaft die Abschlussplatzierung genannt, daneben steht das erreichte Finalturnier. Die Mannschaftsbilanzen sind getrennt für Vor- und Endrunde aufgeführt, die Einzelbilanzen der Spieler hingegen in Summe beider Turnierphasen. Für die Platzierung der Mannschaften waren die Brettpunkte vorrangig.

Mannschaften

1. Sowjetunion

2. Jugoslawien

3. Argentinien

4. USA

5. Ungarn

6. Bulgarien

7. Deutschland

8. DDR

9. Rumänien

10. Tschechoslowakei

11. Niederlande

12. Österreich

13. Spanien

14. England

15. Israel

16. Kuba

17. Schweden

18. Polen

19. Belgien

20. Finnland

21. Mongolei

22. Schweiz

23. Island

24. Dänemark

25. Norwegen

Bulgarien B 
Die zweite Mannschaft des Gastgeberlandes nahm nur am C-Finale teil, um dort eine gerade Teilnehmerzahl zu ermöglichen. Die Mannschaft spielte „außer Konkurrenz“ und wurde bei der Platzierung nicht mitgezählt.

26. Albanien

27. Tunesien

28. Indien

29. Iran

30. Frankreich

31. Puerto Rico 

Puerto Rico erhielt die Ausnahmegenehmigung, einen siebenten Spieler aufzubieten, nachdem der Spieler von Brett 1 nach vier Runden aussteigen musste.

32. Uruguay

33. Griechenland

34. Luxemburg

35. Türkei

36. Irland 

Wegen des fälligen Abreisetermins mussten die irischen Spieler ihre Hängepartien der letzten Runde gegen Indien vorzeitig aufgeben. Dies betraf die Partien
von Murphy, de Loughrey und Cassidy.

37. Zypern 

Fieros trat zu den letzten fünf Runden nicht mehr an, so dass seine Mannschaft jeweils das vierte Brett kampflos verlor.

Quellen 
 Schacholympiade 1962 bei olimpbase.org

1962
Schach 1962
Schach (Bulgarien)
Sport (Warna)